Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 403 dans le monde.

 Route fédérale 403 en Allemagne
 Route européenne 403 en Belgique 
 RS-403 au Brésil
 Route 403 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 403 en France  
 Route régionale 403 en Slovénie